

Geografia

Svizzera 
 Mühledorf – ex comune ora frazione di Buchegg, comune nel distretto di Bucheggberg (Canton Soletta)
 Mühledorf – ex comune ora frazione di Kirchdorf, comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)